MBV est un sigle qui peut désigner :
 Moisture Buffer Value, valeur de la capacité tampon hydrique ;
 My Bloody Valentine, un groupe de shoegazing irlandais ;
 m b v, album de ce groupe sorti en 2013.